CSR steht für:
 Certificate Signing Request, Textzeichenfolge zur Erstellung eines digitalen Zertifikats
 Chemical Safety Report (Stoffsicherheitsbericht), ein Teil der REACH-System-Verordnung der EU zum Chemikalienrecht
 Cheyne-Stokes Respiration, eine pathologische Atmungsform
 Class Switch Recombination (Immunglobulin-Klassenwechsel), ein Schritt in der B-Zell-Entwicklung, siehe Klassenwechsel
 Combat Stress Reaction, ein Kriegstrauma
 Congregatio Sororum an Sancto Redemptore (Kongregation der Schwestern des Erlösers), ein katholischer Frauenorden
 Corporate Social Responsibility, sozial verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln
 Corporate Sustainability Reporting, wie es durch die EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeits-Berichtserstattung definiert wird
 CSR Corporation Limited, ein ehemaliger chinesischer Schienenfahrzeughersteller (aufgegangen in CRRC, Ltd.)
 CSR plc (früher Cambridge Silicon Radio), ehemaliger Chiphersteller (aufgegangen in Qualcomm)
 Cutch State Railway, ehemalige Eisenbahngesellschaft in Britisch-Indien
 CSR (Band), südkoreanische Girlgroup
 Flughafen Casuarito (IATA-Code), Flughafen von Casuarito, Gemeinde Puerto Carreño, Departamento del Vichada, Kolumbien

ČSR steht für:
 Tschechoslowakische Republik (1918–39 und 1945–60), siehe Tschechoslowakei
 Tschechische Sozialistische Republik, Teilrepublik der ČSSR (1969–1990), siehe Tschechoslowakei #Tschechoslowakische Sozialistische Republik (1960–1990)

csr steht für:
 Costa-ricanische Gebärdensprache (Lengua de Señas Costarricense; ISO-639-3-Code), siehe Liste der Gebärdensprachen #Übersee

Abkürzung